Alles wird gut steht für:

 Alles wird gut (1998), deutsche Filmkomödie von Angelina Maccarone aus dem Jahr 1998
 Alles wird gut!, türkische Filmkomödie von Ömer Vargı aus dem Jahr 1998
 Alles wird gut (2003), Schweizer Fernsehfilm von Thomas Hess aus dem Jahr 2003
 Alles wird gut (2012), deutscher Dokumentarfilm von Niko von Glasow aus dem Jahr 2012
 Alles wird gut (2015), österreichisch-deutscher Kurzfilm von Patrick Vollrath aus dem Jahr 2015
 Alles wird gut (2020), österreichisch-italienischer Spielfilm von Giorgio Pasotti aus dem Jahr 2020
 „Alles wird gut.“, Ausspruch und Markenzeichen von Nina Ruge in Leute heute in den Jahren 1997 bis 2007